Die 14. Badminton-Weltmeisterschaft fand im Arrowhead Pond in Anaheim in Kalifornien vom 15. August bis zum 21. August 2005 statt.

Medaillengewinner

Teilnehmende Nationen

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 IBF-Resultate

2005
Weltmeisterschaft 2005
Weltmeisterschaft 2005